Landrecht steht für

eine Ortschaft
 Landrecht (Steinburg), eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein

und Rechtsordnungen
 Landrecht (Mittelalter), das im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in einem Land des Heiligen Römischen Reiches geltende Recht
 Böhmisches Landrecht, bis 1621 das höchste Gericht im Königreich Böhmen
 Landrecht (Schweden), Schwedens erste Gesetzessammlung, die im ganzen Reich Gültigkeit hatte
 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten
 Landnutzungsrecht, siehe 
 Erbbaurecht für die deutschsprachigen Länder 
 Landnutzung für den internationalen Rahmen

als Bezeichnung einer Behörde:
 Stadt- und Landrecht (Österreich)